Семлёвское сельское поселение — муниципальное образование в составе Вяземского района Смоленской области России. 

Административный центр — село Семлёво.

Главой поселения и Главой администрации является Перцев Сергей Николаевич.

Географические данные 
 Расположение: западная часть Вяземского района
 Граничит:
 на севере — с Российским сельским поселением
 на северо-востоке — с Поляновским сельским поселением
 на востоке — с Заводским сельским поселением
 на юге — с Калпитским сельским поселением
 на западе — с Сафоновским районом
 По территории поселения проходит автодорога  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов.
 Крупные реки: Осьма.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года.

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года в Семлёвское сельское поселение были включены все населённые пункты 4-х упразднённых сельских поселений: Заводского, Калпитского, Поляновского и Российского.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 67 населённых пунктов:

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Муниципальные образования Вяземского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Вяземского района Смоленской области‎